Windsor – miasto w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Windsor – zamek królewski, rezydencja władców angielskich i brytyjskich
 Windsor – nazwisko angielskiej linii dynastii Wettynów pochodzące od nazwy zamku królewskiego
 Windsor – miejscowość w Anglii, w Kornwalii
 Windsor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire

Miejscowości w Australii 
 Windsor – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w Kanadzie 
 Windsor – miasto w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Hants
 Windsor – miasto w prowincji Ontario, w hrabstwie Essex
 Windsor – miasto w prowincji Quebec, w regionie Estrie

Geografia Stanów Zjednoczonych 
Miejscowości
 Windsor – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Windsor – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River
 Windsor – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Windsor – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Windsor – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Windsor – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Windsor – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Windsor – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Windsor – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Windsor – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Windsor – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Windsor – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Windsor – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie
 Windsor – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Windsor – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
 Windsor – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Windsor – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Windsor – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Isle of Wight
 Windsor – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Windsor – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Gmina Windsor (ang. Windsor Charter township) w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Gmina Windsor (ang. Windsor Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Gmina Windsor (ang. Windsor Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Hrabstwa
 Hrabstwo Windsor w stanie Vermont